Brás Dias de Aguiar (Rio de Janeiro,  — ) foi um destacado oficial da Marinha do Brasil, que dedicou vários anos de sua fecunda carreira à Região Amazônica, inclusive na Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, que dirigiu por longo período.

Militares do Rio de Janeiro